Ion Dumitru se poate referi la una din următoarele persoane:
Ion Dumitru (politician) (n. 1955)
Ion Dumitru (fotbalist) (n. 1950)
Ion Dumitriu-Snagov (1927 - 2001), istoric